Informatie Beheers Groep, zie Dienst Uitvoering Onderwijs
 International Bike Group